Un butineur peut désigner :

 un insecte butineur
 un navigateur web